Горбів — село в Україні, в Рівненському районі Рівненської області.
 Горбів — село в Польщі, в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства.